Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 3-мц колі їх перемогли Світлана Кузнецова і Віра Звонарьова. Несіяна російська пара зрештою здобула титул, перемігши у фіналі Сару Еррані і Роберту Вінчі з рахунком 5–7, 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінали
|RD2=Півфінали
|RD3=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Алла Кудрявцева Катерина Макарова
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=1
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=11
|RD1-team2= Сара Еррані Роберта Вінчі
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Ваня Кінґ Ярослава Шведова
|RD1-score3-1=5
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=7
|RD1-team4= Андреа Главачкова Луціє Градецька
|RD1-score4-1=7
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Ірина-Камелія Бегу Моніка Нікулеску
|RD1-score5-1=5
|RD1-score5-2=3
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6= 
|RD1-team6={{nowrap| Світлана Кузнецова Віра Звонарьова}}
|RD1-score6-1=7
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Саня Мірза Олена Весніна
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=78
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Лізель Губер Ліза Реймонд
|RD1-score8-1=3
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=66

|RD2-seed1=11
|RD2-team1= Сара Еррані Роберта Вінчі
|RD2-score1-1=5
|RD2-score1-2=7
|RD2-score1-3=6
|RD2-seed2=7
|RD2-team2= Андреа Главачкова Луціє Градецька
|RD2-score2-1=7
|RD2-score2-2=5
|RD2-score2-3=1

|RD2-seed3= 
|RD2-team3=
|RD2-score3-1=77
|RD2-score3-2=2
|RD2-score3-3=6
|RD2-seed4=6
|RD2-team4= Саня Мірза Олена Весніна
|RD2-score4-1=64
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=4

|RD3-seed1=11
|RD3-team1= Сара Еррані Роберта Вінчі
|RD3-score1-1=7
|RD3-score1-2=4
|RD3-score1-3=3
|RD3-seed2= 
|RD3-team2=

 Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= В Кінґ Я Шведова
|RD1-score01-1=1
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= К Барруа А-Л Гренефельд
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=Alt
|RD1-team03= Л Декмеєре М Кондратьєва
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= С Джонс Б Бобушич
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= М Бартель Е Кеотавонг
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=77
|RD1-score05-3=5
|RD1-seed06=
|RD1-team06= П Мартич К Младенович
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=63
|RD1-score06-3=7

|RD1-seed07=
|RD1-team07= К Дате-Крумм Ч Шуай
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= С Шувей Г Воскобоєва
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=10
|RD1-team09=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3='''6

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= В Кінґ Я Шведова
|RD4-score01-1=5
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=7
|RD4-team02=

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2012 у тенісі